Karlo III. može biti:

 Karlo III. Naivni, kralj Zapadne Franačke
 Karlo III. Debeli, car Svetog Rimskog Carstva
 Karlo III. Anžuvinac, kralj Ugarske, Hrvatske i Napulja
 Karlo III. Plemeniti, kralj Navarre
 Karlo III. Habsburški, car Svetog Rimskog Carstva, Hrvatsko-Ugarski kralj te kralj Aragona i Kastilje
 Karlo III. Burbonac, kralj Španjolske, Napulja i Obiju Sicilija
 Karlo III. od Monaka, knez Monaka
 Karlo III. Valois, grof Valoisa i car Latinskog Carstva
 Karlo III. Windsor, kralj Ujedinjenog Kraljevstva